Clough est un patronyme anglo-saxon porté notamment par :
Anne Clough (1820-1892), principale de collège et suffragiste britannique ;
Arthur Hugh Clough (1819-1861), poète britannique de l’époque victorienne ; 
Beatrice Clough (1910-2003), femme politique britannique ;
Blanche Athena Clough (1861-1960), principale de collège britannique ;
Brian Clough (1935-2004), footballeur et entraîneur de football britannique ;
Fran Clough (1962-), joueur de rugby à  britannique ;
Ian Clough (1937-1970), alpiniste britannique ;
Nigel Clough (1966-), footballeur britannique ;
Ray W. Clough (1920-), ingénieur américain ;
Zach Clough (1995-), footballeur britannique.

Toponyme 
  en Irlande du Nord

Patronyme anglais